Ferrari 412T puede referirse a:
Ferrari 412 T1, monoplaza de Ferrari de Fórmula 1, año 1994.
Ferrari 412 T2, monoplaza de Ferrari de Fórmula 1, año 1995.